Флаг Бы́ковского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5668.

Описание 
«Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба района в красном, жёлтом, синем и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом бегущими влево волнами золотом и лазоревом поле вверху — червлёный идущий бык с золотым кольцом в ноздрях; внизу — золотой с зелёными полосами арбуз, тонко окаймлённый золотом и сопровождаемый кругом из четырнадцати золотых восьмиконечных звёзд. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Обоснование символики 
Флаг района составлен по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и местные традиции и особенности.

Бык — символ плодородия, труда, терпения и силы, а также носитель имени сего района. Напористость и пробивная способность быка выступает локомотивом социально-экономического развития и становления благополучия жителей района на новые рубежи развития.

Арбуз — символ достигнутой славы, которую район завоевал на весь мир, что подчёркивает историческую действительность в словах знаменитого поэта М. Луконина: «Мой милый край — арбузная столица». Символизируя достигнутую мировую славу, изумительный плод арбуза выражает трудолюбие и преданность коренных жителей Быковского муниципального района земельному делу на бескрайних раскинутых просторах района.

Красный цвет — символ храбрости, мужества и неустрашимости.

Жёлтый цвет (золото) напоминает о бескрайних арбузных и пшеничных полях, о пустынях и символизирует высшую ценность, прочность, силу, богатство, процветание, справедливость и великодушие, с которыми район раскинул свои владения по берегу великой реки Волги, что символизирует бросающийся в глаза выраженный синий цвет.

Четырнадцать восьмиконечных звёзд отражают тринадцать сельских и одно городское поселение Быковского муниципального района, что выражает единство и сплочённость муниципальной власти.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением быка
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Арбуз в геральдике